

Étymologie du prénom 
Jack est un dérivé de Jankin, diminutif médiéval du prénom John.

Personnalités

Prénoms 
Pour les personnalités de ce prénom, voir .

Pseudonymes 
 Jack, nom de plume de Jacques Koch, dessinateur français ; 
 Wolfman Jack (1938-1995), disc jockey américain.

Personnages de fiction 
 Jack, un personnage de la série de bande dessinée Les Aventures de Blake et Mortimer
 Jack, héros de plusieurs contes anglo-saxons, comme Jack le tueur de géants ou Jack et le Haricot magique
 Jack, le nom de plusieurs armes à apparence humanoïde dans la série de jeux vidéo Tekken
 Jack, un personnage du manga One Piece
 Jack, un héros du manga Märchen Awakens Romance
 Jack est le héros du jeu Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Rising: Revengeance
 Jack Dalton, personnage de la série MacGyver

Patronyme 

 Alister Jack (né en 1963), homme politique britannique ;
 Ian Jack (1945-2022), journaliste britannique ;
 Jamal Jack (1987-), footballeur international trinidadien ;
 Jarrett Jack (né en 1983), basketteur professionnel américain ;
 Myles Jack (né en 1995), joueur américain de football américain ;
 Osirus Jack, de son vrai nom Lotfi Kent Sauvalle (1995-), rappeur sénégalais d’origine camerounaise ;
 Roy Jack (1914-1977), homme politique néo-zélandais ;
 Shayna Jack (née en 1998), nageuse australienne ;
 William Jack (1795-1822), botaniste écossais.

Œuvres 

roman
 Jack (1876), un roman d'Alphonse Daudet ;
cinéma
 Jack, film français muet d'André Liabel, sorti en septembre 1913 ;
 Jack, film américain muet de Frank Borzage, sorti en 1916 ;
 Jack, film français muet de Robert Saidreau, sorti en 1925 ;
 Jack, d'après Alphonse Daudet, série télévisée de Serge Hanin diffusée en 1975 ;
 Jack, un film américain de Francis Ford Coppola, sorti en 1996 ;
 Kangourou Jack, un film américano-australien de David McNally, sorti en 2003 ;
 Jack, un court-métrage français de Roland Collin, diffusé en 2003 ;
 Jack le chasseur de géants, un film américain de Bryan Singer, sorti en 2013 ;
 Jack, un téléfilm canadien de Jeff Woolnough diffusé en 2013 ;
 Jack, un film allemand réalisé par Edward Berger, sorti en 2014 ;
 , un film autrichien réalisé par , sorti en .

Toponyme 

 Île Jack, une île de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Lac à Jack, un plan d'eau de la Réserve faunique des Laurentides, dans Lac-Pikauba (TNO), dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, au Canada.

Divers 
Jack peut aussi désigner :
 Jack, une prise femelle ou une fiche mâle, selon les cas, très couramment utilisée dans les connexions audio ;
  Jack, un diminutif pour la marque de whiskey Jack Daniel's ;
 Jack, un babouin chacma devenu assistant à un signaleur de chemin de fer handicapé en Afrique du Sud ;
 Jack, le nom de code donné par les alliés au Mitsubishi J2M Raiden durant la Seconde Guerre mondiale.

Sigle 

JACK peut désigner :
 JACK (JACK Audio Connection Kit), un logiciel libre de connexion audio pour Linux, macOS et Windows.

Références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom américain